Translation (von lateinisch translatio „Übertragen“) steht für:

 Translation (Biologie), Synthese von Proteinen in den Zellen lebender Organismen
 Translation (Physik), Bewegung, bei der sich alle Punkte des bewegten Körpers in dieselbe Richtung bewegen
 Translation (Wasserwirtschaft), Fortbewegung des Wassers oder einer Welle im Gewässerbett, wenn kein Rückstau
 Translation, in der Medizin: die interdisziplinären Aktivitäten zur schnellen Umsetzung von Forschung zur Anwendung, siehe Translationale Medizin
 Translation (Kirchenrecht), die hoheitlich vorgenommene Versetzung eines Geistlichen 
 Translation, eine Übertragung in eine andere Sprache, siehe Übersetzung (Linguistik)
 Translation, geometrische Bewegung durch Addition mit einem konstanten Vektor, siehe Parallelverschiebung
 Translation, Operator-Transformation einer auf sich selbst operierenden Halbgruppe, siehe Gruppenoperation #Operation einer Gruppe auf sich selbst
 Translation, biochemischer Abstand zwischen den Resten bei der α-Helix-Sekundärstruktur, siehe α-Helix #Struktur
 Translations (Drama) von Brian Friel (1980)

 Translatio  steht für:
 Translatio, Staatspreis für literarische Übersetzung, Österreich
 translatio, lateinische Bezeichnung für Reliquientranslation
 Translatio imperii, eine politische Theorie des Mittelalters

Siehe auch:
 translatorische Energie (Kinetik)

 Translator (Sprachmittler)
 Übertragung (Begriffsklärung)